Macoviște ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Macoviște (Ciuchici), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Macoviște (Cornea), Dorf im Kreis Caraș-Severin